Чемпіон турніру 2010 року Рафаель Надаль.

Сіяні гравці 

  Новак Джокович
  Рафаель Надаль (фінал)
  Роджер Федерер (півфінал)
  Енді Маррі (півфінал)
  Давид Феррер (четверте коло)
  Робін Седерлінг (знявся через хворобу)
  Гаель Монфіс (2 коло)
  Марді Фіш (4 коло)
  Томаш Бердих (3 коло) 
  Ніколас Альмагро (3 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Жіль Сімон (4 коло)
  Рішар Гаске (2 коло)
  Станіслас Вавринка (2 коло)
  Віктор Троїцький (1 коло)
  Михайло Южний (1 коло)

<ol start=17>
 Юрген Мельцер (2 коло)
 Хуан Мартін дель Потро (3 коло)
 Фернандо Вердаско (3 коло)
 Янко Типсаревич (чвертьфінал, травма)
 Енді Роддік (чвертьфінал)
 Олександр Долгополов (4 коло)
 Радек Штепанек (2 коло, травма плеча)
 Хуан Ігнасіо Чела (3 коло)
 Фелісіано Лопес (3 коло)
 Флоріан Маєр (3 коло)
 Марін Чилич (3 коло)
 Джон Існер (чвертьфінал)
 Мікаель Льодра (2 коло)
 Іван Любичич (2 коло)
 Марсель Граноллерс (3 коло, травма)
 Іван Додіг (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Р Дутра да Сілва
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С Джонсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Р Джінепрі
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=65
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ж Соуза
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Багдатіс 
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=611
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Дж Існер
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=713
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= ХМ дель Потро
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф Воландрі 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Хункейра
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Бек
| RD1-score12-1=2r
| RD1-score12-2= 
| RD1-score12-3= 
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г Гарсія-Лопес
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=77
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д Хімено-Травер
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=64

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р Мелло 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ж Сімон
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= Р Дутра да Сілва
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2011 у тенісі